Hubo, est une enseigne de magasins de bricolage néerlandaise.
 Hubo est le nom d'une série de robot androïde sud-coréen.